Escarabajosa de Cabezas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Escarabajosa de Cabezas (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Escarabajosa de Cabezas (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar